Shu-bi-læum eller Shu-bi-dua 25 er navnet på Shu-bi-duas album, som udkom i 1998 i anledning af gruppens 25-års jubilæum. Albummet indeholder 3 cd'er med en blanding af gammelt og nyt materiale. Cd 2 indeholder primært materiale, som ikke tidligere er udgivet, og cd 3 indeholder 4 nyindspillede medleys.

Spor 

Album fra 1998
Shu-bi-dua-opsamlingsalbum